Dropkick bezeichnet:
 eine Schusstechnik im Fußball oder im American Football, bei der der Ball unmittelbar nach dem Aufsetzen auf dem Boden (englisch: to drop) geschossen wird
 eine Kampftechnik im Wrestling, bei der der Wrestler so in die Luft springt, dass er mit beiden Fußsohlen die Brust des Gegners trifft
 einen Sprungtritt im Rugby, bei dem, anders als im Fußball, der Ball vorher den Boden berühren muss, um gewertet werden zu können

Siehe auch:
 Dropkick Murphys